Municipio de Oak Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oak Valley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Oak Valley (condado de Elk, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Elk.
 Municipio de Oak Valley (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.